Джек Фрост или Ледяной Джек () — персонаж английского фольклора, олицетворяющий собой зиму. 

Имя или название Джек Фрост может иметь другие значения:

«Джек Фрост» — псевдоним или прозвище 
 Джек Фрост — псевдоним американского рок-музыканта Боба Дилана, использованный им в 2001 году при продюсировании альбома «Любовь и воровство» ().
 Джек Фрост (настоящее имя — Джек Дэмпси (), род. 1968 в Джерси) — американский музыкант, гитарист, сотрудничавший с группами, играющими хеви-метал: «Frost Bite» (в 1994—1997 годах), «Seven Witches» (в 1998—2011 годах), «SPEED» (в 1999 году), «Metalium» (в 2000 году), «The Bronx Casket Company» (в 1999—2011 годах).
 Джек Фрост — прозвище австралийского политика Стюарта Фроста (, 1911—1995).
 Джек Фрост — прозвище Джона Карвера Медоуза Фроста (, 1915—1979), британского авиаконструктора. Джон «Джек» Фрост был главным конструктором первого канадского всепогодного истребителя-перехватчика (), выпускавшегося серийно.

Джек Фрост в музыке 
Jack Frost — австралийская рок-группа музыкантов Гранта МакЛеннана и Стива Килби. Первый альбом группы также назывался «Jack Frost».

Jack Frost — готик/дум-метал-группа из Австрии.

Джек Фрост в фильмах 
Jack Frost — полнометражный мультипликационный фильм производства National Broadcasting Company США.
Jack Frost (1996) — американский комедийный фильм ужасов (режиссёр — Майкл Куни). Во время перевозки маньяка Джека Фроста фургон сталкивается с грузовиком, перевозившим химические отходы. Джек выбирается из фургона и попадает под струю химикатов, от которых плавится и смешивается со снегом, превращаясь в снеговика.
 Джек Фрост 2: Месть мутировавшего Снеговика-убийцы () — сиквел фильма «Jack Frost» (1996).
Jack Frost (1998) — семейный фильм производства США (режиссёр — Трой Миллер, в главных ролях — Майкл Китон и Келли Престон). История об отце-музыканте, который не выполнил обещания прийти на хоккейный матч сына, отправившись вместо этого на концерт. Возвращаясь ночью домой, он попадает в метель и гибнет в автомобильной аварии. Дух его, не находящий покоя из-за невыполненного обещания, воплощается в снеговика и пытается поговорить с сыном, чтобы заслужить его прощение.
 Ледяной Джек (Джек Фрост) — персонаж мультфильма «Хранители снов» (США, 2012).
 Доктор Пэк Нам Бон (псевдоним: Доктор Фрост) — персонаж дорамы "Доктор Фрост", основанной на одноимённом веб-комиксе.

Джек Фрост в комиксах 
Джек Фрост — имя двух появлявшихся и не связанных друг с другом вымышленных героев из комиксов компании Marvel Comics. Первые истории о приключениях героя по имени Джек Фрост были опубликованы ещё в 1940-е годы, когда Marvel был всего лишь группой дочерних компаний и назывался Timely Comics.
 Джек Фрост (буквально — Морозец) — созданный на основе фольклорного образа персонаж комикса «Little Jack Frost» от издательства Avon Comics.
 Джек Фрост — прозвище Дэна МакГоуэна, подростка-бунтаря из Ливерпуля, персонажа серии комиксов The Invisibles (издательство Vertigo Comics).
 Джек Фрост — прозвище Уильяма Эдварда «Джека» Фроста, детектива, придуманного английским писателем Родни Вингфилдом для радиопостановки BBC Radio 4 в феврале 1977 года.
 Джек Фрост — персонаж StarCraft:Insurrection, дополнения к стратегической игре StarCraft.
 Джек Фрост — манхва корейского художника Ко Джинхо, созданная в 2009 году. На русском языке опубликована в 2011 году.
 Джек Фрост — роль Мартина Шорта в фильме «The Santa Clause 3: The Escape Clause».
 Джек Фрост — неофициальный маскот японской компании Atlus, специализирующейся на создании компьютерных игр.
 Джек о’ Фрост — название вируса в манге "Мобильная маргаритка"

Примечания